Cardenca puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 El nombre común de la planta Dipsacus fullonum, herbácea de la familia Dipsacaceae.
 El nombre común de la planta Eryngium campestre, herbácea perenne de la familia Apiaceae.
 El nombre común de la planta Onopordum nervosum.
 El nombre común de la planta Sonchus oleraceus.